św. August Chapdelaine (1814-1856) – francuski misjonarz, męczennik
 św. August Andrzej (1910-1934) – hiszpański Brat Szkolny, męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony August
 Święty Augustyn